

Diritto 
 Eccezione – nel diritto processuale, un fatto giuridico introdotto nel processo che estingue, modifica o impedisce l'efficacia dei fatti su cui si fonda la domanda di chi ha esercitato l'azione
 Eccezione di inadempimento – concetto del diritto civile
 Exceptio veritatis – concetto del diritto romano

Altro 
 Eccezione – in informatica, l'occorrenza di diversi tipi di condizioni o eventi che alterano il normale flusso di controllo ed esecuzione di un microprocessore programmabile o di un programma
 Stato d'eccezione – concetto chiave dell'elaborazione teorica di Carl Schmitt
 Eccezionale – singolo di Irene Grandi

Altri progetti